Gamer steht für:
 Gamer (Film), amerikanischer Science-Fiction-Action-Thriller von Mark Neveldine und Brian Taylor (2009)
 im allgemeinen Sprachgebrauch einen Konsolen- oder Computerspieler

Gamer ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Gamer (1914–1966), deutscher Offizier und Manager
 Gustav Gamer (* 1934), deutscher Klassischer Archäologe
 Ingrid Gamer-Wallert (* 1936), deutsche Ägyptologin
 Udo Gamer (1937–2017), deutsch-österreichischer Ingenieurwissenschaftler
 Waldemar Gamer (1937–2016), deutscher Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Gamers